La Pro A 1993-1994 è stata la 72ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Antoine Rigaudeau, 
MVP straniero:  Michael Young, 
Allenatore dell'anno:  Božidar Maljković, 
Giocatore rivelazione:  Alain Digbeu, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
1993-1994